Терезиенштадт (, Терезинское гетто) — нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего гарнизонного города Терезин в Чехии, на берегу реки Огрже. Создан в ноябре 1941 года на базе тюрьмы гестапо. За годы войны в этот лагерь попали около 140 тысяч человек (среди них 15 тысяч детей), из которых около 33 тысячи погибли, а 88 тысяч были депортированы в Освенцим и другие лагеря смерти и были убиты. Терезин был освобождён советскими войсками 9 мая 1945 года.

История 
Одной из задач концентрационного лагеря Терезиенштадт была пропаганда, представлявшая так называемое «гетто для пожилых» () в качестве образцового лагеря. С 1942 года, после Ванзейской конференции, нацисты стали массово депортировать сюда пожилых евреев с территорий Германии и оккупированных европейских стран.

Нацисты использовали крепость Терезин, построенную в конце XVIII века на берегу Огрже. После оккупации Богемии и Моравии в 1940 году «маленькая крепость» () стала использоваться пражским гестапо как тюрьма, так как в Праге все тюрьмы были переполнены. Гетто было изначально предназначено только для мужчин, однако после покушения на имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха в 1942 году был создан женский блок.

Терезиенштадт отличался очень высоким образовательным и профессиональным уровнем заключённых, среди которых было немало учёных, литераторов, музыкантов, политиков с международной известностью.
В нём действовали синагоги и христианские молитвенные дома. Были лекционные залы, выпускались журналы, проводились спектакли и выставки. Случаи организованного сопротивления не выявлены. Случались единичные побеги.

Комиссия Красного креста 
В октябре 1943 года из Дании в Терезиенштадт были депортированы 476 евреев (большинству евреев Дании удалось бежать в Швецию). Под давлением датского правительства руководство СС решило продемонстрировать делегации Красного Креста «образцовый» лагерь. Для того, чтобы скрыть факт перенаселения Терезиенштадта, нацисты усилили депортацию заключённых в Освенцим. Там их содержали в так называемых «семейных бараках», для того, чтобы иметь возможность представить их делегации в ответ на вопросы о родственниках. После отъезда «гостей» все депортированные в Освенцим заключённые были убиты. 23 июня 1944 года Красному Кресту демонстрировались школа, больница, театр, кафе, бассейн и детский сад. Дети сыграли перед гостями оперу «Брундибар», написанную заключённым в Терезиенштадте композитором Гансом Красой.

Разговоров с заключёнными с глазу на глаз делегация не вела. В заключение визита «гостям» был продемонстрирован фильм заключённого режиссёра Курта Геррона о жизни в Терезиенштадте под названием «Терезиенштадт. Документальный фильм из еврейского поселения» (), более известный под неофициальным названием «Фюрер дарит евреям город» (), использованным в опубликованных записях и воспоминаниях выживших заключённых.

Визит комиссии и фальсификация жизни в Терезине к её приезду сохранились в рисунках узников, высмеивавших это событие с чёрным юмором.

Память 
В Израиле в память узников терезинского гетто создан музей «Дом Терезин».

Процессы над военными преступниками 
В 1946 году Зигфрид Зайдль был приговорён венским судом к смертной казни и повешен в 1947 году. Карл Рам был арестован в Австрии после войны и экстрадирован в Чехословакию. В Литомержице он был приговорён к смертной казни и повешен 30 апреля 1947 года.

Антон Бургер после войны был арестован американцами. В июне 1947 года ему удалось сбежать из лагеря. Бургер заочно был приговорён к смертной казни в Чехословакии. Жил под чужим именем в Нойнкирхене. В марте 1951 арестован во второй раз, но 9 апреля вновь сбежал. Под фамилией Бауэр жил в приграничных областях Германии и Австрии. Умер в 1991 году в Эссене и был опознан только через три года.

Жертвы 

Среди заключённых в Терезиенштадте находились:
 Валльбург, Отто (1889—1944) — немецкий киноактёр
 Вольфторн, Юлия (1864—1944) — немецкая художница
 Герман, Макс (1865—1942) — немецкий литературовед и театровед
 Геррон, Курт (1897—1944) — немецкий актёр и режиссёр
 Горакова, Милада (1901—1950) — чехословацкий политик и общественный деятель
 Граднауэр, Георг (1866—1946) — немецкий политик
 Деснос, Робер (1900—1945) — французский поэт
 Задгер, Исидор (1867—1942) — австрийский психоаналитик
 Зингер, Курт (ум. 1944) — немецкий физиолог и дирижёр, глава Еврейской культурной ассоциации в Германии в годы нацизма
 Кляйн, Гидеон (1919—1945) — чешский композитор и пианист
 Краса, Ганс (1899—1944) — чешский композитор
 Ульманн, Виктор (1898—1944) — чешский композитор
 Флатов, Альфред (1869—1942) и Флатов, Густав (1875—1945) — немецкие гимнасты, олимпийские чемпионы
 Франкл, Виктор (1905—1997) — австрийский психиатр и психолог
 Хаас, Павел (1899—1944) — чешский композитор
 Хирш, Альфред (1916—1944) — немецкий спортсмен
 Дрейфус, Берта — сестра Альберта Эйнштейна
 Дикер-Брандейс, Фридл (1898—1944) — австрийская художница
 Георг Пик (1859—1942) — австрийский математик
 Якерсон, Семён Самуилович (1897—1944) — сотник армии УНР
 Блюменталь, Отто фон (1876—1944) — немецкий математик
 Антонович, Марк Дмитриевич (1916—2005) — украинский историк
 Филипсон, Альфред (1864—1953) — немецкий географ и геолог.

См. также 
 Почтовые марки для концлагеря Терезиенштадт
 Терезин

Примечания

Литература 
А.Тор «Глубина моря»

Ссылки 
 
 Terezín Initiative Institute

Гетто по алфавиту
Гетто, созданные в 1941 году
Гетто, ликвидированные в 1945 году